Бе́рен (), также известен как Берен Эрхамион (), «Однорукий», и Берен Камлост (), «Пустая Рука») — один из ключевых персонажей в истории Средиземья и в легендариуме Джона Р. Р. Толкина.

Биография 
Берен — человек, сын Барахира и его супруги Эмельдир, родился в пятом веке Первой Эпохи. Принадлежал к Дому Людей Беора из Дортониона.

После обратившей в руины княжество отца Дагор Браголлах, Битвы Внезапного Пламени, которая произошла, когда Берен был совсем юным, он был вынужден скрываться с отцом и десятью соратниками, позже — оказался единственным выжившим после нападения орков на отряд Барахира. После смерти отца поклялся отомстить и вёл беспощадную борьбу с тёмными силами, такую, что за его голову был назначен выкуп, не меньший, чем за голову Верховного Короля Нолдор Фингона. Также Берен вернул себе кольцо, подаренное Финродом Фелагундом Барахиру за спасение собственной жизни в Битве Внезапного Пламени. Когда силами Саурона Берен был вытеснен с земель Дортониона, он прошёл через горы Горгорот, и единственный из людей проник в Ограждённое королевство Дориат, окружённое поясом Мелиан.

Берен в Войне Самоцветов. Поход за Сильмариллом. 
Там, в 465 году П. Э., он встретил в лесу Нелдорет Лютиэн Тинувиэль, с которой с той поры его судьба была неразрывно связана. Год спустя они с Лютиэн предстали перед её отцом, королём Дориата Элу Тинголом, и тот сказал, что согласится на свадьбу только в том случае, если Берен принесёт ему Сильмарилл из короны Моргота.

Эта задача была практически невыполнимой, но Берен и Лютиэн с помощью государя Финрода Фелагунда и пса Хуана, ранее принадлежавшего одному из сыновей Феанора, Келегорму, смогли преодолеть множество препятствий и, наконец, достигли Ангбанда.

Берен смог достать Сильмарилл из Железной Короны Моргота во время того, как тот спал, зачарованный песней — заклятием Лютиэн. Сильмарилл не жёг руки Берену (согласно пророчеству, волшебные камни жгли плоть каждого, кто взял их не по праву — а особенно смертных). Берен попытался вытащить ещё один камень, однако кинжал Ангрист, который мог резать железо, сломался, и его осколок задел Моргота. Проснувшийся волк Кархарот, питомец Моргота, преградил Берену и Лютиэн путь из Ангбанда, и тогда Берен выставил впереди себя руку, сжимая в ней Сильмарилл, надеясь, что его сияние отпугнёт Кархарота. Однако тот не испугался, а откусил Берену кисть руки вместе с Сильмариллом, и, обезумев от боли, причиняемой ему изнутри камнем Феанора, убежал из Ангбанда. Лютиэн и Берен были спасены из Ангбанда орлами Манвэ, призванными Хуаном.

Берен и Лютиэн вернулись к Тинголу, так как Берен смог выполнить свою клятву — как он и обещал королю, Сильмарилл находился в его руке. Когда он показал королю Дориата свою покалеченную руку, Тингол понял, что Лютиэн и Берен совершили великий подвиг и выполнил обещание — в тот же день Берен взял в жены Лютиэн. Однако история с Сильмариллом ещё не была окончена: обезумевший Кархарот вторгся в пределы Дориата, истребляя всё живое на своём пути, поэтому Берен предложил Тинголу устроить охоту на Кархарота, в результате которой волк Моргота был убит, а Берен смертельно ранен.

Любовь Лютиэн к Берену была настолько велика, что она вскоре последовала за ним, а в чертогах Мандоса вымолила у Владыки Судеб дать им возможность прожить вторую жизнь как смертным. И он дал им вторую жизнь, при условии что Лютиэн выберет себе участь эльфов или людей. Лютиэн выбрала участь людей, ибо огромна была любовь её к Берену.

После возвращения в Арду Берен и Лютиэн жили на острове Тол-Гален в Оссирианде. Там у них родился сын Диор. Берен покидал Тол-Гален лишь однажды, чтобы отомстить гномам Ногрода за смерть своего тестя Тингола и забрать у них Сильмарилл. Он убил Наугладура, короля гномов Ногрода, забрал с его тела ожерелье с Сильмариллом, который отдал Лютиэн и Лютиэн носила его до конца своих дней. А некоторое время спустя они с Лютиэн умерли как смертные и больше уже не возвращались в Арду.

Ангрист 
В переводе с синдарина означает «разрубающий железо». Был выкован гномом Телхаром из Ногрода (другой меч работы этого же мастера — Нарсил) и первоначально принадлежал сыну Феанора Куруфину, у которого Берен отнял его в качестве трофея.

Интересные факты 

 Сказание о Берене и Лютиэн было настолько длинным, что во время действия «Властелина Колец» его полностью помнил только Элронд.
 Толкин отождествлял самого себя с Береном, а свою жену — с Лютиэн. Об этом свидетельствует надгробная надпись на могиле профессора, гласящая:

         †
 ЭДИТ МАРИ ТОЛКИН
      ЛЮТИЭН
    1889 - 1971
   ДЖОН РОНАЛЬД
   РУЭЛ ТОЛКИН
       БЕРЕН
    1892 - 1973

Примечания

Ссылки 
 О Берене и Лютиэн

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Литературные герои
Воскресшие персонажи